Joe Petrosino – poliziotto italiano naturalizzato statunitense
 Joe Petrosino – sceneggiato televisivo RAI in cinque puntate del 1972 diretto da Daniele D'Anza 
 Joe Petrosino – miniserie televisiva italiana del 2006 diretto da Alfredo Peyretti